Bien común puede referirse a:

 Bien común, aquello de lo que se benefician todos los ciudadanos
 Bien común (filosofía), conjunto de bienes no materiales compartidos por una comunidad.
 Bien común (economía), concepto en economía.
 Bien común (economía política), concepto en economía política.
 Economía del bien común, proyecto de economía alternativa y sostenible.
 Bien comunal, concepto jurídico-económico e historiográfico.